Мокиевская:
 Мокиевская — деревня в Верховажском районе Вологодской области, Верховское сельское поселение.
 Мокиевская — деревня в Верховажском районе Вологодской области, Морозовское сельское поселение.

См. также 
 Мокиевская-Зубок, Людмила Наумовна
 Мокиевский